Очи́ток е́дкий () — многолетнее травянистое суккулентное растение, вид рода  семейства , типовой вид этого рода.

Ботаническое описание 

Небольшое голое многолетнее растение с тонким корневищем и многочисленными приподнимающимися стеблями, покрытыми мелкими толстыми листьями.

Соцветие из укороченных ветвей, с почти сидячими цветками. Чашелистиков и лепестков по пять. Чашечка 2—5 мм длиной, чашелистики свободные. Венчик состоит из золотисто-жёлтых лепестков. Тычинок десять. 
Формула цветка: 

Цветёт с конца весны до середины лета.

Экология 
Растёт по сухим местам на песчаной почве, сухих полянах, опушках, пустырях, насыпях, обнажениях известняка, каменистых склонах. Иногда встречается как сорное в посевах, способен поселяться на кирпичных кладках
Распространён в России в европейской части, Предкавказье и Западной Сибири. Обыкновенный вид во всех среднерусских областях.

Химический состав 
Содержит от 40 до 75 мг % аскорбиновой кислоты.

Из травы выделен кристаллический алкалоид седамин (C14H21ON).

Хозяйственное значение и применение 

В зелёных частях содержит ядовитый сок который при попадании на кожу вызывает воспаления и пузыри, в небольших количествах только покраснение. При попадании внутрь вызывает рвоту и диарею. Введения под кожу собаки 7 грамм сока на 1 кг животного через ¼ часа вызвало слюноотделение, дрожание мускулов, учащенное дыхание и нерешительную поступь. Затем наступила сонливость, перешедшая в бессознательное состоянии. После обильного выделения мочи и поноса всё вернулось в норму.

Козами поедается, другими сельскохозяйственными животными нет. Ядовита для всех сельскохозяйственных животных за исключением коз.

Медонос. В июне — июле, даже при засухе, выделяет много нектара. Продуктивность мёда сплошными зарослями достигает 35 кг/га, по другим данным до 95 кг/га. Один цветок выделяет 0,2—0,5 мг нектара в сутки.

В народной медицине применялось от эпилепсии, водянки, лихорадки.

Выращивается как декоративное растение.

Классификация

Таксономическое положение 
Вид Очиток едкий относится к роду  семейства .

Примечания

Литература 
 
 
 

 
 

 

 

Толстянковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Медоносы
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Декоративные садовые растения
Инвазивные виды растений